Buckskin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buckskin Lake (Colorado)
 Buckskin Lake (Mississippi)
 Buckskin Lake (Washington)
 Buckskin Lake (Florence County, Wisconsin)
 Buckskin Lake (Oneida County, Wisconsin)